Соревнования по бегу на 100 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 37 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Лучший спринтер по итогам предварительных забегов и один из главных фаворитов турнира, Джимми Вико из Франции, не вышел на старт полуфинала из-за травмы. Больше на чемпионате он так и не выступил, снявшись с дистанции 200 метров и эстафеты 4×100 метров. Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у мужчин состоялся 13 августа 2014 года. В отсутствие Джимми Вико ожидалось соперничество действующего чемпиона Европы француза Кристофа Леметра и британца Джеймса Дасаолу, имевшего лучший результат в сезоне из всех участников забега (10,03). Эти ожидания оправдались, но не в полной мере: Дасаолу своим уверенным бегом не оставил никаких шансов Леметру приблизиться к себе. Результат победителя (10,06) мог быть и лучше, если бы не самые подходящие погодные условия (прохладная погода, +14 градусов, и небольшой встречный ветер). Среди первой четвёрки атлетов, пришедших к финишу, оказалось 3 представителя Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 100 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике